Oberring bezeichnet:

 eine mathematische Struktur; siehe Ring (Algebra)#Unter- und Oberring
 einen Marktplatz in Olmütz; siehe Oberring (Olmütz)
 Oberring (Gemeinde Lesachtal), Ortschaft der Gemeinde Lesachtal, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Einen Ortsteil von Magdalensberg.